Kyathos (, Plural Kyathoi) steht für:

 Kyathos (Hohlmaß), ein griechisch-antikes Hohlmaß
 Kyathos (Gefäß), ein griechisch-antikes Gefäß
 Dimikos, antiker Name des griechischen Flusses